O Campeonato de Fórmula 2 de 2022 foi a sexta temporada do Campeonato de Fórmula 2 da FIA, um campeonato de automobilismo para automóveis de Fórmula 2 que é sancionado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). É uma categoria de monopostos que serve como o segundo nível de corridas de fórmulas no FIA Global Pathway. A categoria está sendo disputada em apoio ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022, com cada rodada ocorrendo em conjunto com um Grande Prêmio.

O piloto da MP Motorsport, Felipe Drugovich, garantiu o título do Campeonato de Pilotos com três corridas de antecedência, após a disputa da primeira corrida da rodada de Monza, se tornando o primeiro piloto brasileiro a ser campeão da Fórmula 2. A MP Motorsport conquistou seu primeiro título do Campeonato de Equipes após a segunda corrida da rodada de Abu Dhabi, última etapa da temporada.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes estão competindo no Campeonato de Fórmula 2 de 2022. Como o campeonato é uma categoria de monotipos, todos os concorrentes competem com um chassi Dallara F2 2018 idêntico, equipado com um motor turbo V6 desenvolvido pela Mecachrome. As equipes competirão com pneus fornecidos pela Pirelli.

Mudanças nas equipes 
Depois de encerrar suas atividades no Campeonato de Fórmula 3 da FIA, a HWA Racelab também encerrou suas operações na Fórmula 2 após o final da temporada de 2021. Com isso, a Van Amersfoort Racing assumiu seus ativos e se juntou à categoria.

Calendário 
Um calendário provisório com catorze etapas de duas corridas cada foi anunciado em 15 de outubro de 2021:

Mudanças no calendário 
O campeonato voltou a ter etapas com o formato de duas corridas, depois de ser muito criticado durante a temporada de 2021, em razão de que as lacunas entre as rodadas eram muito grandes.

O Circuito de Ímola estará no calendário; esta sendo a primeira vez que apareceu no calendário da Fórmula 2.
O Circuito de Zandvoort também fará parte do calendário depois de ser cancelado em 2020 e não incluído em 2021.
As rodadas de Red Bull Ring, Hungaroring, Barcelona e Spa-Francorchamps retornam após terem sido inicialmente descartadas em 2021.
O Autódromo de Sóchi foi retirado do calendário da Fórmula 2 depois que a FIA cancelou seu contrato com a direção do autódromo devido a Invasão russa da Ucrânia.  Em 18 de maio de 2022, foi anunciado que uma rodada no Circuit Paul Ricard, em apoio do Grande Prêmio da França, substituiria as corridas de Sochi e ocorreria uma semana antes da rodada da Hungria.

Mudanças no regulamento

Mudanças esportivas 
O campeonato terá um formato de pontuação reformulado. Os pontos para a pole position e a volta mais rápida serão reduzidos pela metade. Os pontos da corrida curta serão alterados significativamente. Dez pontos serão atribuídos ao vencedor, com nove pontos para o segundo, depois oito para o terceiro, e desce até um ponto para o oitavo. As mudanças também serão aplicadas a outra categoria de apoio da Fórmula 1, o Campeonato de Fórmula 3 da FIA.

Resultados e classificações

Resumo da temporada

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipes

Ligações externas 
  

2022
Fórmula 2